

Persone 
 Abd el-Halim Hafez – cantante e attore egiziano
 Abdel Rahman Hafez – cestista egiziano
 Adnan Al Hafez – calciatore siriano
 Bahiga Hafez – attrice, regista e produttrice cinematografica egiziana
 Hafez –  mistico e poeta persiano
 Karim Hafez – calciatore egiziano
 Khaled Hafez – artista egiziano

Altro 
 12610 Hãfez – asteroide della fascia principale